Els usipets, usipetes o usips (en llatí Usipetes o Usipi, en grec antic Οὐσίπεται, Οὔσιπαι) eren una tribu germànica emparentada amb els tèncters, amb els quals van viure un temps, fins que van creuar junts el Rin on Juli Cèsar els va atacar a traïció i els va derrotar.

Després del desastre, els usipets sobrevivents es van retirar a l'altre costat del riu i els sigambris els van acollir i els van cedir un districte al nord del riu Luppia on abans havien viscut els camavis i tubants, i on vivien encara en temps de Tàcit a la segona meitat del . Abans s'havien enfrontat a Germànic Cèsar quan tornava del país dels marsignes.

Estrabó els anomena Οὔσιποι (ousipoi) i Claudi Ptolemeu Οὐϊσποί (Ouispoi), que alguns creuen que era el mateix poble que els vispi, i si els relats de Ptolemeu fossin certs, semblaria que els usipets van emigrar cap al sud, a la zona de l'alt Rin. L'any 70 van participar al setge de Moguntiacum (Magúncia), diu Tàcit, i l'any 83 un contingent d'aquest poble prestava servei en l'exèrcit romà a Britània. A partir del  ja no tornen a ser esmentats.

Referències

Bibliografia 
 

Pobles germànics antics